

Geografia 
Diaz – città dell'Arkansas, Stati Uniti d'America
Diaz – città del Venezuela

Persone

Diaz 
Annalisa Diaz – insegnante e politica italiana femminista
Armando Diaz – generale italiano, capo di Stato Maggiore dell'Esercito
Bartolomeo Diaz – navigatore portoghese
Cameron Diaz – attrice cinematografica statunitense
Marco Diaz – dj e artista italiano
Nate Diaz – artista marziale statunitense

Díaz

Cognome composto 
Franklin Chang-Diaz – astronauta e fisico statunitense di origine coreana
Juan Díaz de Solís – esploratore spagnolo
Bernal Díaz del Castillo – conquistatore spagnolo e cronista della storia sulla conquista del Messico
Gustavo Díaz Ordaz – politico messicano
Manuel Díaz Vega – arbitro di calcio spagnolo

Altro 
Famiglia Diaz – famiglia del generale Armando Diaz, duca della Vittoria
Armando Diaz – incrociatore leggero della Regia Marina italiana
Diaz - Don't Clean Up This Blood – film di Daniele Vicari dedicato ai fatti del G8 di Genova
Diaz – album del 2012, colonna sonora del film Diaz - Don't Clean Up This Blood
Fatti della scuola Diaz – serie di eventi fonte di un caso giudiziario, parte dei Fatti del G8 di Genova

Pagine correlate 
 Díaz-Balart